

Петровськ — місто, районний центр, Саратовська область
 Петровськ — присілок, Первомайський район, Томська область

Див. також 
 Петрівськ
 Петровське